Авестийский язык, как и санскрит, имеет богатую систему склонения имён и сложную глагольную парадигму. Тщательное изучение его структуры началось только в XIX веке и было сопряжено с определёнными трудностями; в основном это касалось того, что первые исследователи не проводили различий между младо- и староавестийским, что приводило к некоторой путанице. На сегодняшний день морфология обоих диалектов изучена достаточно хорошо, тем не менее, есть много невыясненных моментов касательно синтаксиса, особенно староавестийского. В данной статье в основном будут рассматриваться формы, характерные непосредственно для староавестийского. Формы, зафиксированные только в младоавестийском, будут помечены как (М.).

Имя 
Авестийский является примером флективного высокосинтетического языка, имея три грамматических рода: мужской, женский и средний, три числа: единственное, множественное и двойственное. Его восемь падежей: именительный, винительный, творительный, дательный, отложительный, родительный, местный и звательный — по своим функциям в целом совпадают с соответствующими им падежами в санскрите.

Имена существительные и прилагательные согласно их склонению можно поделить на два больших класса: с основой на согласную и гласную. Оба класса в дальнейшем делятся на более мелкие группы, и наиболее полная классификация включает в себя двенадцать склонений (не учитывая подгруппы).

Базовое склонение имён 
В таблице ниже перечислены стандартные окончания, которые имена принимают при склонении. Тем не менее, основы имён, к которым присоединяются окончания, в некоторых падежах могут меняться из-за чередований гласных. В грамматике санскрита подобные эффекты называются  и . Чередование по вриддхи, тем не менее, в авестийском встречается довольно редко, а по гуне же, благодаря большему разнообразию гласных по сравнению с санскритом, встречается намного чаще.

Формы, отмеченные знаком ° — так называемые сандхи-формы, использующиеся в основном перед энклитиками (-ca "и") и энклитическими местоимениями, начинающимися на t-.

Формы в скобках ниже — незафиксированные. Рядом с ними будут указываться зафиксированные формы имён того же склонения. Формы, помеченные астериском *, были созданы искусственно на основе аналогичных форм санскрита и других склонений авестийского.

a-основы 
К a-основам принадлежат в основном существительные мужского и среднего родов, а также многие прилагательные мужского и среднего родов.

ā-основы 
ā-основы бывают двух типов. Первый — это ā-основы женского рода, к которым принадлежат исключительно существительные и прилагательные женского рода. Второй — т.н. "ларингальные" ā-основы, образовавшиеся переходом -aH- > -å-.

ā-основы женского рода

ларингальные ā-основы

i-основы 
К i-основам относятся имена мужского, женского и среднего родов.

ī-основы 
К ī-основам относятся имена существительные и прилагательные исключительно женского рода.

u-основы 
Аналогично i-основам, к u-основам относятся имена мужского, женского и среднего родов.

ū-основы 
Основная часть имён, относящихся к ū-основам, женского рода, но также встречаются и имена мужского рода.

*Форма родительного падежа множественного числа образована по аналогии с соответствующей формой u-склонения. В младоавестийском эта форма имеет окончание -uuąm как для u-, так и для ū-склонения, что соответствует окончанию -uvām в ведическом санскрите. В староавестийском форма родительного падежа множественного числа имеет окончание -unąm, что соответствует окончанию -ūnām в санскрите. Таким образом, можно предположить, что и в староавестийском данные формы будут совпадать, учитывая .

Нерегулярные aē-, ao-основы 
К этим основам относятся только существительные мужского рода, за исключением gao-, которое может выступать как существительное как мужского, так и женского рода. Форм этих склонений зафиксировано не так много; здесь будет приведены все они.

ah-основы 
В ah-основах зафиксированы только имена мужского и среднего родов.

han/man-основы 
К данным основам относятся имена мужского и среднего рода. В некоторых падежах наблюдаются эффекты гуны и вриддхи: основа может находиться как в сильной, так и в слабой ступени. Непосредственно это чередование касается суффиксов -han, -man.

aṇt-, maṇt-, uuaṇt-основы 
К данным основам относятся причастия и прилагательные на -aṇt и притяжательные прилагательные на -maṇt, -uuaṇt. К данному склонению относятся имена только мужского и среднего родов, соответствующие им имена женского рода принадлежат к ī-склонению, заканчиваясь на -ai(ṇ)tī-. Как и в предыдущем склонении, в этом также наблюдается чередование основ: в сильной ступени суффикс остаётся -aṇt, в слабой — -at/āt. Чередование касается в основном только прилагательных, причастиям свойственно во всех падежах находиться в сильной ступени.

aṇt-основы

maṇt-, uuaṇt-основы

r-основы 
К этому склонению принадлежат производные основы на -tar, -ar, включающие в себя отглагольные существительные на обозначение носителя действия (dātar-, "создатель") и существительные на обозначения родственных связей. При склонении наблюдаются три ступени чередования: сильнейшая на -ār, сильная на -ar и слабая на -r перед гласными и -ərə перед согласными. В винительном падеже единственного числа, именительном падеже двойственного и множественного числа отглагольные существительные обычно находятся в сильнейшей ступени, в то время как существительные на обозначение родственных связей — в сильной.

Прочие склонения на согласную 
Помимо вышеуказанных, существует ещё ряд существительных, основа которых заканчивается на согласную. В них выделяют основы на сибилянты, основы на зубные, губные, палатальные/велярные, но поскольку во всех этих склонениях зафиксировано слишком мало форм, то здесь они рассмотрены не будут.

Числительные 
Все авестийские числительные, которые зафиксированы, встречаются исключительно в текстах на младоавестийском, и потому здесь будут представлены именно в таком виде.

Количественные 

Числительные от одиннадцати до девятнадцати, насколько они встречаются в текстах, образуются присоединением -dasa к числительному от одного до девяти: paṇcadasa- «пятнадцать», xšuuaš.dasa- «шестнадцать». В составных числительных младшие разряды предшествуют старшим, и составляющие обычно присоединяют энклитику -ca «и»:

Числительное «один» склоняется по типу местоименной основы на -a, числительное «два» — по типу двойственного числа a-основы. Числительные «три» и «четыре» имеют некоторые особые формы женского рода, остальные числительные по большей части несклоняемы.

Также встречаются некоторые формы других числительных: в родительном падеже — paṇcanąm, nauuanąm, dasanąm; в творительном — paṇcasat̰biš, satāiš, hazaŋrāiš, baēuuarəbiš.

Порядковые

Прочие 
Помимо количественных и порядковых числительных, в текстах на авестийском встречаются также:
 дробные:

 мультипликативные наречия:

 наречия со значением «в n-й раз»:

Глагол 
Формы глаголов в авестийском обычно отвечают таковым в санскрите как в плане морфологии, так и синтаксиса. Тем не менее, всех объёмов текстов недостаточно для того, чтобы составить полную картину глагольной системы; в разных спряжениях изредка встречаются пробелы в тех или иных местах. В авестийском есть два залога: действительный и медиопассив, четыре наклонения: изъявительное, сослагательное, повелительное и желательное, шесть времён: настоящее и имперфект (образуются от основы презенса), аорист (основа аориста), перфект и плюсквамперфект (основа перфекта), будущее. Спрягается глагол по трём лицам и трём числам (единственное, двойственное и множественное). Также помимо личных форм, существуют ещё такие неличные как инфинитив, обычно находящийся в роли отглагольного существительного, действительное и среднее причастие разных времён, герундий.

Отдельно выделяют так называемые вторичные спряжения, которые фактически являются суффиксальными производными от базовых глаголов. Это каузативные, инхоативные, дезидеративные и интенсивные формы глаголов, суффиксальный страдательный залог и образованные от существительных деноминативные глаголы. В целом, как можно судить, система является достаточно сложной, и помимо того усложняется ещё немалым количеством исключений, сравнимым с таковыми в санскрите. В связи с большим количеством личных и неличных форм и спряжений (четыре тематических и шесть атематических), парадигма настоящего времени будет проиллюстрирована в основном на примере первого спряжения (тематическое асуффиксальное).

Классы глаголов 
Как уже было сказано выше, в авестийском языке существует десять классов глаголов, среди которых четыре являются тематическими, шесть — атематическими. Тематические глаголы называются так, поскольку в личных формах между основой глагола и окончанием вставляется так называемая тематическая гласная -a-. Благодаря этой особенности тематические глаголы в целом более регулярны, чем атематические. В таблице ниже перечислены примеры глаголов всех десяти классов и особенности их спряжения.

Личные окончания 
Личные окончания у глаголов делятся на две основные группы: первичные, которые глаголы принимают в изъявительном наклонении настоящего и будущего времени, и частично в сослагательном наклонении; и вторичные, которое глаголы принимают в имперфекте, желательном наклонении, аористе и также частично сослагательном наклонении. В повелительном наклонении и перфекте есть некоторые особенности спряжения, потому обычно окончания для этих форм выделяют в ещё две отдельные категории.

Основа презенса 
От основы презенса образуются два времени: собственно настоящее время и имперфект, а также причастия настоящего времени, действительное и среднее. Формы имперфекта изъявительного наклонения, по всей видимости, практически всегда не имеют аугмента, потому совпадают с формами инъюнктива.

Изъявительное наклонение

Настоящее время

Имперфект-инъюнктив

Повелительное наклонение

Сослагательное наклонение

Желательное наклонение

Причастие

Основа перфекта 
Наиболее явный признак, отличающий основу перфекта — редупликация основы; личные окончания также некоторым образом отличаются от таковых для основы презенса. Как и в санскрите, перфект (и плюсквамперфект) часто используется на обозначение простого прошедшего времени, в ряде случаев — и настоящего.

Изъявительное наклонение

Перфект

Плюсквамперфект

Сослагательное наклонение

Желательное наклонение

Причастие

Основа аориста 
Аорист в авестийском обычно используется для обозначения простого прошедшего времени. Среди способов образования данного времени наиболее явно можно выделить три группы:
 корневой аорист, в котором личные окончания присоединяются напрямую к корню глагола;
 тематический аорист, в котором между корнем и окончанием вставляется тематическая гласная -a-;
 сигматический аорист, образующийся с помощью суффиксов -h- (-s-), -ha- (-sa-), -iš-, -hiš-.
Как и в имперфекте, аугмент в изъявительном наклонении отсутствует почти всегда, таким образом, совпадая с аористом в инъюнктиве.

Изъявительное наклонение/инъюнктив
Корневой аорист:

Тематический аорист:

Сигматический аорист:

Повелительное наклонение
Корневой аорист:

Тематический аорист:

Сигматический аорист:

Сослагательное наклонение
Корневой аорист:

Тематический аорист:

Сигматический аорист:

Желательное наклонение 
Корневой аорист:

Тематический аорист:

Причастие

Примечания

Грамматики отдельных языков
авестийский